Gornja Bioča est un toponyme qui peut désigner :
Gornja Bioča, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Gornja Bioča, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Voir aussi 
Donja Bioča